Natchez (grup humà), tribu ameríndia 
 Natchez (llengua), llengua ancestral dels natchez que històricament habitaren Mississipí i Louisiana
 Natchez (Louisiana), vila a la parròquia de Natchitoches (Louisiana, Estats Units)
 Natchez  o Naiche (1856-1919), darrer cap hereditari dels apatxes chiricahua